La Torre Exertia es un edificio ubicado en la localidad Veracruz del municipio de Boca del Río, en la entidad federativa de Veracruz.
Inaugurado en 2019, con una altura de 145 metros se convirtió en el edificio más alto de la Zona Metropolitana de Veracruz, además es el rascacielos de mayor altura en el estado veracruzano, puesto antes ostentado por la Torre Centro Mayor en la capital Xalapa. Así mismo, se ubica como el edificio más alto sureste mexicano.

Ubicación 
Se encuentra sobre Blvd Adolfo Ruiz Cortines, dentro de la zona de mayor apogeo económico de la metrópoli, a escasos metros de Playa Mocambo y variedad de centros comerciales, el inmueble resalta dentro del skyline por su notable arquitectura.